Досифе́й ( — «данный Богом») — мужское имя греческого происхождения. В России использовалось преимущественно как монашеское. Известно имя с обратным порядком компонентов — Феодосий (русский вариант — Федосей). Именины: 19 февраля  (марта 4), 8 (21) октября.

Носители, известные по имени 
 Досифей — одно из имён Феодосия Печерского (ок. 1008—1074).

 Досифей (ум. 1542) — епископ Русской церкви, архиепископ Ростовский и Ярославский.
 Досифей (ум. 1690) — игумен, святой у старообрядцев.
 Досифей (начало XVI века) — преподобный, игумен Соловецкого монастыря.
 Досифей (ум. в первой половине VI века) — православный святой.

 Досифей Верхнеостровский (умер 1481/2) — преподобный Русской православной церкви.
 Досифей Самарянский (I век; ) — основатель самарянской секты досифейцев.

 Досифей II (Нотара) (1641—1707) — патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины (1669—1707).

 Досифей (Барилэ) (1624—1693) — митрополит Молдавии.
 Досифей (Богданович-Любимский) (ум. 1736) — епископ Курский и Белгородский (1731—1735).
 Досифей (Васич) (1877—1945) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Загребский.
 Досифей (Глебов) (ум. 1718) — епископ Ростовский и Ярославский (1711—1718).
 Досифей (Даниленко) (1962—2009) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит.
 Досифей (Забела) (ум. 1544) — епископ Сарайский и Подонский.
 Досифей (Иванченко) (1884—1984) — епископ Русской православной церкви, епископ Бруклинский.
 Досифей (Ильин) (1751—1827) — епископ Орловский и Севский.
 Досифей (Ларионов) (род. 1972) — игумен Русской православной церкви, настоятель Ионо-Яшезерского монастыря.
 Досифей (Мотика) (род. 1949) — епископ Сербской православной церкви.
 Досифей (Немчинов) (ум. 1845) — архимандрит Кириллова Новгородского, Соловецкого, Задонского Богородичного монастырей.
 Досифей (Пицхелаури) (ум. 1830) — епископ Телавский и Грузино-Кавказский.
 Досифей (Протопопов) (1866—1942) — епископ Православной российской церкви.
 Досифей (Стойковский) (1906—1981) — предстоятель неканонической Македонской православной церкви.
 Досифей (Стойчев) (1837—1907) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Самоковский.
 Досифей (Топорков) (XVI век) — инок Иосифо-Волоколамского монастыря.
 Досифей (Церетели) (ок. 1750 — 1820) — митрополит Кутаисский (1781—1820), местоблюститель Абхазского католикосата (1792—1814).

 Досифея Киевская (1721—1776) — православная святая, почитаемая в лике преподобных.

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Православные имена
Страницы значений:Тёзки